Bálint János
 Bálint (Bálinth) János (1885-1914) szobrász
 Bálint János (1906–1970) kubikos, párttitkár, termelési felelős
 Bálint János (1913–1969) huszárfőhadnagy
 Bálint János (1925–2009) építészmérnök, várostervező, főiskolai tanár
 Bálint János (1929) pedagógiai akadémiai tanár, matematikus
 Bálint János (1940–1993) gyógyszervegyész, egyetemi tanár
 Bálint János (1946) kertészmérnök
 Bálint János (1961) fuvolaművész
 Bálint János (1965) építész